Inked in Blood е девети студиен албум на американската дет метъл група Obituary. Първи албум с китариста Кени Андрюс и басиста Тери Бътлър.

Състав 
 Джон Тарди – вокали
 Доналд Тарди – барабани
 Кени Андрюс – китара
 Тревор Перес – китара
 Тери Бътлър – бас

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Обичуъри
Музикални албуми от 2014 година